Griffith může být:

křestní jméno
 Griffith J. Griffith (1850–1919) – americký novinář a průmyslník

příjmení
 viz Griffith (příjmení)

ostatní
 Griffith Park – městský park ve městě Los Angeles